

Віллоубрук — місто, штат Канзас
 Віллоубрук — селище в окрузі Дюпаж, штат Іллінойс
 Віллоубрук — переписна місцевість, штат Каліфорнія
 Віллоубрук — переписна місцевість в окрузі Вілл, штат Іллінойс